Kalayaan (Laguna), een gemeente in de Filipijnse provincie Laguna;
 Kalayaan (Palawan), een gemeente in de Filipijnse provincie Palawan; 
 Kalyaan (krant), het officiële nieuwsblad van de Filipijnse revolutionaire beweging Katipunan.